Tosh ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Tosh (* 1967), jamaikanischer Reggaemusiker
 Daniel Tosh (* 1975), US-amerikanischer Comedian und Fernsehmoderator
 Murray Tosh (* 1950), schottischer Politiker
 Peter Tosh (1944–1987), jamaikanischer Sänger
 Stuart Tosh (* 1951), britischer Musiker